Берге Эстенстад (; 15 сентября 1964, Осло) — норвежский шахматист, гроссмейстер (2003).

Многократный чемпион Норвегии (1984, 1990, 1994, 1997, 1999, 2003, 2004 и 2011).

В составе национальной сборной участник 3-х Олимпиад (1984, 1990 и 2004).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Норвегии